Гедвига Елизавета Шарлотта Гольштейн-Готторпская (1759—1818) — королева Швеции.
 Гедвига София Гольштейн-Готторпская (1705—1764) — немецкая принцесса.
 Гедвига Элеонора Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская (1636—1715) — королева Швеции.